Didion är ett släkte av skalbaggar. Didion ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nyckelpigor